Дештна може бити:

 Дештна (Јиндрихув Храдец), град у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Дештна (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република